Рецлинген (Нижняя Саксония) — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Рецлинген (Бёрде) — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.